Lê Lợi (Bắc Giang), een phường van de Vietnamese stad Bắc Giang in de provincie Bắc Giang.
 Lê Lợi (Bình Định), een phường van de Vietnamese stad Quy Nhơn in de provincie Bình Định.
 Lê Lợi (Hanoi), een phường van de Vietnamese stad Hanoi.
 Lê Lợi (Ngô Quyền), een phường in district Ngô Quyền van de Vietnamese provincie Hải Phòng.